Samarium, een scheikundig element
Stedelijk Museum Amsterdam, of korter: Stedelijk Museum
SM (motorfiets), een historisch motorfietsmerk
Stoptreinmaterieel '90, een Nederlands type treinstel
Sadomasochisme (ook geschreven als S&M), een seksuele activiteit
San Marino (ISO-landcode)
SmartMedia, een geheugenkaart
Citroën SM, een autotype
Sociale media
in Duitstalige landen: Straßenmeisterei
 Societas Mariae of Paters Maristen, een katholieke congregatie
Sm., botanische auteursaanduiding van James Edward Smith
 zie ook Marianisten